Kvalifikace mužské dvouhry ve Wimbledonu 2022 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Konala se mezi 20. až 23. červnem 2022 na osmnácti travnatých dvorcích v areálu Bank of England Sports Ground, ležícím na londýnském předměstí Roehampton. Kvalifikační kolo bylo hráno na tři vítězné sety. Tříkolové soutěže se zúčastnilo sto dvacet osm hráčů. Dvacet jedna z nich postoupilo do wimbledonské dvouhry včetně pěti šťastných poražených.

Bývalý šestnáctý hráč světa, Němec Philipp Kohlschreiber, ukončil ve 38 letech profesionální kariéru po prohře s Kukuškinem.

Nasazení hráči

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

kvalifikace mužské dvouhry